Савинья́к-лез-Эгли́з () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Иль-Лу-Овезер. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24527.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 130 км восточнее Бордо, в 19 км к северо-востоку от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 589 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 385 были экономически активными, 204 — неактивными (показатель активности — 65,4 %, в 1999 году было 65,4 %). Из 385 активных жителей работали 333 человека (184 мужчины и 149 женщин), безработных было 52 (25 мужчин и 27 женщин). Среди 204 неактивных 94 человека были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 46 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 

Коммуны департамента Дордонь